Ghost in the Shell — o mangá
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex — série baseada no manga homónimo

Filmes
Ghost in the Shell (1995) — animação
Ghost in the Shell (2017) — com Scarlett Johansson
Inosensu: Kôkaku kidôtai — animação japonesa distribuída internacionalmente como Innocence: Ghost in the Shell II

Desambiguações de cinema
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de televisão